Yamase steht für:

 Yamase, Kalte Winde in Japan

Yamase ist der Familienname folgender Personen:

 Kōji Yamase (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Yukihiro Yamase (* 1984), japanischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Yamase Building